Dreverna může být:

 Dreverna – přímořská vesnice, seniorát Priekulė, okres Klaipėda, Litva.
 Dreverna (přístav) – přístav, Dreverna, Kuršský záliv, Litva. 
 Dreverna (řeka) – řeka ústící do Kuršského zálivu, Litva.
 Balvan Dreverna – bludný balvan, Dreverna, seniorát Priekulė, Litva. 
 Rozhledna Dreverna – rozhledna, Dreverna, seniorát Priekulė, Litva. 
 Kemp Dreverna – kemp na pobřeží Kuršského zálivu, Dreverna, Litva.